Цинциннати Редс в сезоне Главной лиги бейсбола 1997 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 3 место в своём дивизионе, выиграв 76 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 25
 Выигрышей: 7
 Поражений: 18
 Процент побед: 28
 Очков набрано: 94
 Очков пропущено: 168

Май 

 Игр: 29
 Выигрышей: 13
 Поражений: 16
 Процент побед: 44.83
 Очков набрано: 107
 Очков пропущено: 103

Июнь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 14
 Поражений: 12
 Процент побед: 53.85
 Очков набрано: 101
 Очков пропущено: 116

Июль 

 Игр: 25
 Выигрышей: 11
 Поражений: 14
 Процент побед: 44
 Очков набрано: 95
 Очков пропущено: 112

Август 

 Игр: 29
 Выигрышей: 14
 Поражений: 15
 Процент побед: 48.28
 Очков набрано: 133
 Очков пропущено: 143

Сентябрь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 17
 Поражений: 11
 Процент побед: 60.71
 Очков набрано: 121
 Очков пропущено: 122

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Цинциннати Редс
МЛБ в сезоне 1997